Fernández může znamenat:

zeměpisné názvy
 Fernández (Argentina) — město v Argentině
 Fernández (Uruguay) — sídlo v Uruguayi
 Ostrovy Juana Fernándeze – souostroví Chile v Tichém oceánu

příjmení, muži
 Alejo Fernández (asi 1475–1545) – španělský malíř
 Anthony Soter Fernandez (1932–2020) – malajský arcibiskup a kardinál
 Emilio Fernández (1904–1986) – mexický filmař
 Francisco Fernández (* 1975) – chilský fotbalista
 Francisco Javier Fernández (* 1977) – španělský atlet, chodec
 Iker Casillas Fernández (* 1981) – španělský fotbalový brankář
 Javier Saviola (Javier Pedro Saviola Fernández, * 1981) – argentinský fotbalista
 Leonel Fernández (* 1953) – dominikánský právník, prezident Dominikánské republiky
 Luis Fernández (* 1959) – francouzský fotbalista
 Macedonio Fernández (1874-1952) – argentinský spisovatel a filosof
 Martín Fernández de Enciso († 1528) – španělský cestovatel a dobyvatel
 Míchel Salgado (Miguel Ángel Salgado Fernández, * 1975) – španělský fotbalista
 Nacho Fernández (* 1990) – španělský fotbalista
 Nicolás Fernández de Moratín (1737–1780) – španělský básník a dramatik
 Pedro Fernandes de Queirós (1563–1615) – portugalský mořeplavec
 Pedro Fernández Mata – jedenadvacátý velmistr (1286–1293) řádu svatojakubských rytířů
 Raúl Fernández – více osobností, rozcestník
 Roberto Fernández (* 1954) – paraguayský fotbalový brankář
 Roberto Fernández Alvarellos (* 1979) – bývalý španělský fotbalový brankář
 Yanga Roland Fernández (* 1971) – kanadský astronom
příjmení, ženy
 Cristina Fernández de Kirchner (* 1953) – argentinská politička a bývalá prezidentka
 Gigi Fernándezová (* 1964) – portorická tenistka
 Liliana Fernández Steiner (* 1987) – španělská hráčka plážového volejbalu
 Mary Joe Fernandezová (* 1981) – americká tenistka
 Nuria Fernándezová (* 1976) – španělská sportovkyně, atletka
 Ruth Fernández (1919–2012) – portorická zpěvačka a politička

podobné příjmení
 Fernandes

Španělská příjmení